Existuje více památek označených  Pomník padlým v 1. světové válce: 
 Pomník padlým v 1. světové válce (Dívčí Hrad): okres Bruntál, Moravskoslezský kraj.
 Pomník padlým v 1. světové válce (Heřmaň): okres České Budějovice, Jihočeský kraj (z roku 1921).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Plotiště nad Labem): Hradec Králové (místní část Plotiště nad Labem v severozápadní části města), Královéhradecký kraj (z roku 1922).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Pouchov): Hradec Králové (místní část Pouchov, Královéhradecký kraj (z roku 1923).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Šlapanice): okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (z roku 1924).

možná hledáte také
 Pomník padlých v I. světové válce (Dvory): okres Nymburk, Středočeský kraj (z roku 1922).
 Pomník padlých v I. světové válce (Lysá nad Labem): okres Nymburk, Středočeský kraj (z roku 1923).
 Pomník padlých v I. světové válce (Osice): okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj (z roku 1932).

nebo také
 Pomník padlým 1. světové války (Bratislava): Bratislava (městská část Staré Město, Slovensko (z roku 1920).
 Pomník padlým 1. a 2. světové války (Lamač): Bratislava (městská část Lamač, Slovensko (z roku 1928).

Rozcestníky - místopisné jméno